Josep Franch puede hacer referencia a:

Josep Franch Xargay, exjugador de fútbol español.
Josep Franch de Pablo, jugador de baloncesto español.